

Оневей — місто, штат Айдахо
 Оневей — місто, штат Мічиган